Lagadec est un nom d'origine bretonne qui correspond à l'adjectif breton lagadeg qui signifie « qui a de bons yeux, éventuellement de gros yeux ». 

 Annick Lagadec (née en 1950), journaliste et militante bretonne ;
 Éric Lagadec (né en 1980), astrophysicien français ;
 Jehan Lagadeuc ou Lagadec, auteur du Catholicon ;
 Jean-Louis Lagadec (-), joueur de football français ;
  (1890-1979), général français ;
 Patrick Lagadec (né en 1948), chercheur français.

Références 

Patronyme breton